Запотал 3. Сексион има више значења:

 Запотал 3. Сексион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запотал 3. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 3. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 3. Сексион, Ел Корчал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику